78 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Портбайкальском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.

География и происхождение названия 
Расположен в 83 км от к северо-востоку от станции Слюдянка II. Рядом находится турбаза «Серебряный ключ». Остановочный пункт 78 км назван по своему расстоянию от станции Иркутск-Сортировочный.

История 
 В 1905 году введена в эксплуатацию ветка Кругобайкальской железной дороги от станции Байкал до станции Слюдянка II.
 В 1956 году ветка Байкал — Иркутск была выведена из эксплуатации в связи с затоплением водами Иркутского водохранилища, образовалась тупиковая ветке Байкал — Слюдянка.
 По состоянию на 2015 год по Кругобайкальской железной дороге несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, время от времени осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Пригородное сообщение по остановочному пункту

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги